Lubin ist eine Bezeichnung von

Orte
 Lubin in der polnischen Woiwodschaft Niederschlesien (Lüben/Schlesien)
 Lubin (Gryfice) in der polnischen Woiwodschaft Westpommern (Lebbin)
 Lubin (Insel Wolin) in der polnischen Woiwodschaft Westpommern (Lebbin, Kreis Usedom-Wollin/Pommern)
 Lubin (Torzym) in der polnischen Woiwodschaft Lebus (Wildenhagen, Kreis Weststernberg/Brandenburg)
 Lubin (Błota) ist die niedersorbische Bezeichnung der Stadt Lübben (Spreewald)
 Lubin ist  die obersorbische Bezeichnung des Drohmbergs bei Bautzen

Vorname
 Lubin von Chartres († 557), Bischof, Heiliger, siehe Leobinus von Chartres
 Lubin Baugin (1610–1663), französischer Maler der Barockzeit
 Lubin Mauduyt (1782–1870), französischer Naturkundler

Familienname
 Arthur Lubin (1898–1995), US-amerikanischer Filmregisseur
 Clarence I. Lubin (1900–1989), US-amerikanischer Mathematiker
 David Lubin (1849–1919), US-amerikanischer Landwirtschaftsreformer
 Eilhard Lubin (1565–1621), deutscher Theologe, Mathematiker, Geograph
 Erickson Lubin (* 1995), russischer Boxer
 Frank Lubin (1910–1999), US-amerikanischer Basketballspieler
 Frederick Lubin (* 2004), britischer Automobilrennfahrer 
 Georges Lubin (1904–2000), französischer Schriftsteller, Privatgelehrter, Romanist und Literarhistoriker
 Germaine Lubin (1890–1979), französische Sängerin (Sopran)
 Jonathan Lubin (* 1936), US-amerikanischer Mathematiker
 Léon de Saint-Lubin (1805–1850), italienischer Geiger und Komponist
 Marcel-Frédéric Lubin-Lebrère (1891–1972), französischer Rugby-Union-Spieler
 Siegmund Lubin (1851–1923), früher deutsch-amerikanischer Kino-Pionier

Sonstige
 Lubin Paris, französischer Parfüm-Hersteller
 ehemaliger Markenname des chinesischen Automobilherstellers Heibao Auto
 Burgwall Lubin, slawischer Burgwall und Standort einer der ersten Kirchen Pommerns

Siehe auch:
 Lubina
 Lubine